L’Olympiakos Le Pirée est un club majeur de volley-ball grec, fondé en 1925, évoluant au plus haut niveau national. Cette page ne traite que de la section volley-ball ; pour la section football, voir ici, pour la section basket-ball, voir ici.

Historique 
Club fondé en 1925. Il évolue dans la salle "Melina Mercouri", au Rendis, Pirée ().

Palmarès 
 Ligue des champions
 Finaliste : 1992, 2002
 Coupe des Coupes (2)
 Vainqueur : 1996, 2005
 Finaliste : 1997, 1998
 Challenge Cup masculine (1)
 Vainqueur : 2023
 Finaliste : 2018

 Championnat de Grèce (30)
 Vainqueur : 1968, 1969, 1974, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2018, 2019, 2021

 Coupe de Grèce (16)
 Vainqueur : 1981, 1983, 1989, 1990, 1992, 1993, 1997, 1998, 1999, 2001, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017

 Coupe de la Ligue (6)
 Vainqueur : 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

 Coupe de A1 Ethniki "Melina Mercouri" (1)
 Vainqueur : 1994

 Super Coupe de Grèce (2)
 Vainqueur : 2000, 2010,

Entraîneurs 
  Kóstas Ampelás
  Dimítris Kefalás
  Kyriákos Panteliás
  Dimitar Zahariev
 1986–1992  Giánnis Láios
 1992–1994  Vladimir Kondra
 1995–1996  Giánnis Láios
 1996–1998  Gian Paolo Montali
 1998–2000  Zoran Gajić
 2000–2002  Daniele Ricci
 2002–2004 : / Ljubomir Travica
 2004–2005 :  Claudio Cuello
 2007–2010  Anders Kristiansson
 2010 :  Flavio Gulinelli
 2010–2012 :  Ioánnis Kalmazídis
 2012–2015 :   Dimítris Kazázis
 2015–2016 :   Roberto Piazza
 – :  Flavio Gulinelli
 – :  Slobodan Boškan
 2017-2020 :  Fernando Muñoz Benitez
 – :  Dimítris Kazázis
 – :  Alberto Giuliani

Saison 2022-2023

Saisons précédentes

Joueurs majeurs

Article connexe 
 Championnat de Grèce masculin de volley-ball
 Coupe de Grèce masculine de volley-ball
 Ligue des champions masculine de volley-ball
 Coupe de la CEV masculine (2007-)

Lien externe 
 Site officiel de Olympiacos S.F.P
 Section volley-ball du site officiel du club

Club de volley-ball en Grèce
Olympiakos Le Pirée
Olympiakos (volley-ball)